Ле-Лендуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 36 км на схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 149 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 331,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Лендуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Лендуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта